Victoria Park – stadion piłkarski w Avarua na Wyspach Cooka, w Nowa Zelandia
 Victoria Park – stadion piłkarski położony w szkockim mieście Dingwall
 Victoria Park – stadion piłkarski położony w angielskim mieście Hartlepool
 Victoria Park – wielofunkcyjny stadion w Kingstown, w Saint Vincent i Grenadyny
 Victoria Park – park położony w miasta Leicestershire, w hrabstwie Leicestershire, w Anglia